La Serie A 1919/20 fue la 23.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Desempate por el primer puesto 
 Grasshopper Club Zürich 2-1 FC Zürich

Central

Oeste

Final

Young Boys Bern ganó el campeonato.

Referencias
RSSSF

1920
Fútbol en 1919
Fútbol en 1920
Suiza en 1919
Suiza en 1920